Australia
 Castle Hill – sobborgo di Sydney, Nuovo Galles del Sud
 Stati Uniti d'America
 Castle Hill – census-designated place della contea di Contra Costa, California
 Castle Hill – città della Contea di Aroostook, Maine
 Castle Hill – quartiere del Bronx, New York